The Gathering (lan) - lan party da Noruega;
The Gathering (filme) - com Christina Ricci

Música 
The Gathering (banda) - de rock
The Gathering (álbum de Testament)
The Gathering (canção de Delain)

Jogos 
Magic: The Gathering - um jogo de cartas colecionáveis 

Desambiguação